GraphQL — язык запросов данных и язык манипулирования данными с открытым исходным кодом для построения веб ориентированных программных интерфейсов. GraphQL был разработан как внутренний проект компании Facebook в 2012 году, а позднее в 2015 году был выпущен публично.

Пример

Примечания

Ссылки 
 https://graphql.org/learn/